M77:
 M77 — галактика в созвездии Кита.
 Застава M77 B1 — сербский автомат производства компании «Застава Оружје».
 M77 «Огањ» — югославская система залпового огня.
 M-77 Dana — чехословацкая 152-мм САУ времён Холодной войны.